George Macartney peut faire référence à :
 , officier de la British Army (mort en 1730)
George Macartney,  comte Macartney (1737–1806), premier ambassadeur britannique en Chine
  (1793–1869), député pour Antrim
  (1867–1945), consul général britannique à Kashgar
 , membre de l'Assemblée de Victoria